Humboldt Bay ist der Name folgender Buchten:

 Humboldt Bay (Kalifornien), Bucht in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Humboldt Bay, früherer Name der Yos-Sudarso-Bucht, Bucht auf Neuguinea, Indonesien

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Humboldt Bay, Kernkraftwerk in Kalifornien, Vereinigte Staaten